Дэвид Де Кото (; род. 5 января 1962) — американский и канадский кинорежиссёр. Занимался продюсированием фильмов ужасов других режиссёров, несколько раз участвовал в съёмках в качестве актёра. Известен в основном фильмами ужасов класса «Б» и серией фильмов «Повелитель кукол», а также фильмами эротической направленности.

Биография 
ДеКото родился 5 января 1962 года в Портланде, штата Орегон. Первые шаги в киноундустрии ДеКото начал в 1980 году, когда ему было 20 лет. К 20-летнему возрасту он переехал в Лос-Анджелес. В 1980 году Роджер Корман взял ДеКото в свою фирму «New World Pictures» в качестве ассистента производства. Первым фильмом, где был задействован ДеКото, был «Побег из Нью-Йорка».

В 1986 году ДеКото снял свой первый фильм под название «Dreamaniac». После выхода фильма продюсер Чарльз Бэнд подписал с ним контракт на 10 фильмов для «Empire Pictures». С 1989 года ДеКото сменил своё имя на псевдоним Эллен Кэбот, под которым снимал драмы, комедии и фантастические фильмы. Также впоследствии он снимал фильмы под псевдонимами Джулиан Брин, Victoria Sloan, Jack Reed, Martin Tate, Richard Chasen. После 2000 года ДеКото переезжает в Канаду в город Виннипег и получает канадское гражданство. В конце 1999 года им была создана собственная кинокомпания «Rapid Hearts Pictures». Первым фильмом кинокомпании стал фильм «Мумия: Древнее зло», вышедший в 2000 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Биография режиссёра

Родившиеся в 1962 году
Родившиеся в Портленде (Орегон)
Режиссёры США
Режиссёры Канады
Кинорежиссёры фильмов ужасов